Slatinow ist der Familienname folgender Personen:
Petar Slatinow (* 1981), bulgarischer Fußballspieler
Wladislaw Slatinow (* 1983), bulgarischer Fußballspieler